El término Hidra o Hydra puede referirse a:

 Hidra de Lerna, un monstruo de siete cabezas de la mitología griega;
 Hidra, una isla griega del golfo Sarónico de Grecia;
 Hidra, uno de los cinco satélites de Plutón;
 Hidra, la más grande de las 88 constelaciones modernas;
 Hydra, en zoología, género de pólipos de forma cilíndrica y uno o dos centímetros de longitud;
 Hydra, cómic de Marvel Comics;
 Hydra, álbum de la banda de rock estadounidense Toto de 1979.

Enlaces externos